Brit amatőr ökölvívók listája

James Degale
Frankie Gavin
Audley Harrison
David Haye
Chris Finnegan
Carl Froch
Amir Khan
Joseph Murray
Robin Reid
Bradley Saunders
Bobby Wells

Ökölvívólisták